M94 peut désigner :

Astronomie 
 M94, une galaxie spirale de la constellation des chiens de chasse ;
 Groupe de M94, un amas de galaxies contenant notamment M94.

Médecine 
 Autres affections du cartilage, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres